Frédéric Madelaine (1965 - ), pâtissier français ;
 Hippolyte Madelaine (1871 - 1966), peintre français ;
 Louis Philipon de La Madelaine (1734 - 1818), écrivain, chansonnier, philologue français.

Toponyme 
 La Madelaine-sous-Montreuil, commune française de la région Nord-Pas-de-Calais

Voir aussi 
 
 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme normand